Кампуш () — португальська власна назва.

Топоніми

Кампуш (Вієйра-ду-Міню) — парафія.
 Кампуш (Віла-Нова-де-Сервейра) — парафія.
 Кампуш (Повуа-де-Ланьозу) — парафія.